Па́вел Беля́ев:
 Беляев, Павел Иванович (1925—1970) — советский космонавт.
 
 Беляев, Павел Николаевич (1867—1923) — почётный гражданин Санкт-Петербурга.
 Беляев, Павел Степанович (1904—1970) — советский государственный деятель.
 Беляев, Павел Фёдорович (род. 1929) — деятель советских спецслужб, полковник, лауреат Государственной премии СССР.